Promotore – in biologia, regione di DNA costituita da specifiche sequenze dette consenso, alla quale si lega la RNA polimerasi per iniziare la trascrizione di un gene, o di più geni
Promotore della fede (Advocatus diaboli) – persona incaricata dalla Chiesa cattolica romana di apportare argomenti che mettessero in discussione le virtù e i miracoli dei candidati alla canonizzazione, durante il processo d'indagine
Promotore finanziario – persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento esclusivamente per conto di un unico intermediario finanziario (Banca, SIM, SGR).
Promotore musicale –  figura professionale nel campo dello spettacolo musicale dal vivo

Pagine correlate
 Promozione (disambigua)

Altri progetti